Orał – miasto w Kazachstanie
 potocznie – seks oralny
 Tomáš Oral